Бааш — немецкая фамилия, известные носители:

 Бааш, Ульрих Карлович (1890—?) — российский легкоатлет.
 Бааш, Ханс Фридрих (1784—1853) — немецкий художник.
 Бааш, Эрнст Теодор (1861—1947) — немецкий историк и публицист.